Timmerman est un nom de famille porté par
 Theo Timmerman (1964-), meneur néerlandais
 Lennart Timmerman (1989-)
 Héctor Timmerman (1953-) journaliste argentin
 Julie Timmerman (19..-) comédienne, auteur et metteur en scène française

Voir aussi 
 (12626) Timmerman astéroïde
 Timmermans